Il singolare  del Tashkent Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Uladzimir Ihnacik era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Radu Albot.

Dudi Sela ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Lukáš Lacko (semifinali)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)
  Dudi Sela (Campione)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

  Stéphane Robert (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (finale)
  Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013